Sandlåda kan avse:

 Leksandlåda, ett avskilt område med sand där barn kan leka
 Sandlåda – en stationär behållare för vägsand.
 Sandlåda (dator) – en sätt att exekvera datorprogram utan att påverka andra program, se virtuell maskin, Java (programmeringsspråk) och chroot
 Kattlåda – en låda som gör det möjligt för en katt att uträtta sina toalettbehov inomhus.

Se även 
 Sandlådan – en teaterpjäs av Kent Andersson och Bengt Bratt